Traini ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Traini (1321–1365), italienischer Maler
 Michael Traini (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Nicola Traini (* 1948), italienischer Fußballspieler
 Pasquale Traini (* 1961), italienischer Fußballspieler
 Rinaldo Traini (* 1931), italienischer Schriftsteller